Кореличі — село в Україні, Львівському районі Львівської області;
 Кореличі — селище міського типу в Гродненській області Білорусі